No More Women – film del 1924 diretto da Lloyd Ingraham 
No More Women – film del 1934 diretto da Albert S. Rogell